Kępiaste peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kępiaste, village du powiat de Pułtusk 
 Kępiaste, village du powiat de Varsovie-ouest